Svratka est un nom qui peut désigner :

Svratka, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Svratka, une rivière de Moravie, dans le bassin du Danube ;
 Radešínská Svratka, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.